Municipio de Scandinavia puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Scandinavia (condado de Deuel, Dakota del Sur), un municipio ubicado en el condado de Deuel.
 Municipio de Scandinavia (condado de Harlan, Nebraska), un municipio ubicado en el condado de Harlan.